Журавлёв, Дмитрий:
 Журавлёв, Дмитрий Власович (1933—2019) — советский и российский художник.
 Журавлёв, Дмитрий Григорьевич (1926—1971) — снайпер, полный кавалер ордена Славы.
 Журавлёв, Дмитрий Николаевич (1900—1991) — советский актёр и артист эстрады, режиссёр, педагог.